Zug steht für:
 Wesensmerkmal einer Person, siehe Charaktertypen
 Gebirgszug, alpine Landschaftsformation
 Höhenzug, lang gestreckte Landschaftsformation
 Rechtsmittelzug im Gerichtswesen, siehe Instanz (Recht)
 Muskelverspannung
 die Wahrnehmung des Näherrechts
 das im mittelalterlichen und zum Teil noch frühneuzeitlichen (deutschen) Recht geübte Vorbringen eines Rechtshandels aufgrund von Uneinigkeit unter den Gerichtsgenossen, den Parteien oder den Urteilern an ein anderes (gleichrangiges) Rechtsprechungskollegium oder an eine Obrigkeit, siehe Rechtszug (Rechtsgeschichte)
 Seuchenartige Verbreitung von Krankheiten, z. B. Räudezug
 Vorgang beim Tabakrauchen
 Vorgang beim Trinken
 Wassergraben in Teilen des deutschen Sprachraums
 Zug (Kurzgeschichte), eine Erzählung von Alice Munro
 Zug (Achterbahn)

Verkehr:
 Buszug, Omnibus mit Busanhänger
 Gespann („ein Zug Ochsen“)
 Lastzug, Lastkraftwagen mit Anhänger
 Obus-Zug, siehe Oberleitungsbus#Doppeltraktionen
 Zug (Schienenverkehr), miteinander gekuppelter Verbund aus Triebfahrzeug und Wagen
 Zug (Schiff), ein Fahrgastschiff auf dem Zugersee in der Zentralschweiz
 Palladium (Schiff, 1977), ein Fahrgastschiff, bis 2003 unter dem Namen Zug in Dienst

eine Kraft oder mechanische Vorrichtung:
 Bowdenzug, bei Maschinen, z. B. Fahrradbremsen
 kleine Kraft, die die Ankergabel von der Unruhwelle wegzieht, um Schleifen zu vermeiden, siehe Hemmung (Uhr)
 Zugspannung in der Mechanik, siehe Mechanische Spannung #Schub-, Druck- und Zugspannung
 Pfahlzug, Zugkraft von Schleppern in der Schifffahrt
 Verband von mehreren Bohrstangen, siehe Rotary-Bohrverfahren
 Seilzug, einfache Maschine zur Übertragung von Kräften
 Zug (Einheit), ehemaliges Salzmaß in Regensburg
 Zug (Posaune), Teil der Posaune bzw. Zugposaune, an dem gezogen wird, siehe Posaune#Bauformen und Stimmlagen
 Zug (Theater), Hebevorrichtung über einer Theaterbühne
 Zug (Waffe), gewundene Vertiefung im Innern des Laufs einer Feuerwaffe
 Zugkraft, eine ziehende Kraft

eine Bewegung:
 Luftzug, sehr leichter Wind
 Spielzug, ununterbrochene Spieltätigkeit einer einzelnen Person in einem Mehr-Personen-Spiel
 Vogelzug, Tierwanderung
 Zug (Draht), bei der Herstellung von Draht eine Produktionslänge, siehe Zugfestigkeit
 Zug (Feuerung), Abschnitt der Rauchgasströmung in einer Feuerung

Einheiten gegliederter Organisationen:
 Zug (Militär), militärische Teileinheit
 im Polizeiwesen eine Teileinheit einer Einsatzhundertschaft
 eine Taktische Einheit sonstiger Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, zum Beispiel:
 Einsatzeinheit (Deutschland)/-zug
 Gefahrstoffzug
 Löschzug
 Rüstzug
 Technischer Zug
 Zug (Schule), Anzahl der parallelen Klassen eines Jahrgangs

Zug ist der Name folgender Gebiete und Orte:
 Kanton Zug, Schweizer Kanton
 Zug (Stadt), Hauptort des Kantons Zug, Schweiz
 Zug (Gemeinde Lech), Ort bei Lech, Vorarlberg, Österreich
 Zug (Freiberg), Stadtteil von Freiberg (Sachsen), ehemaliger Bergbauort
 Zoug (Westsahara) (auch Zug, Zoûg, Sug, arabisch زوك), Dorf und Region in der Westsahara
 ehemaliger wolgadeutscher Name eines Teils von Michailowka

Zug ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Zug (* 1964), ein ehemaliger deutscher Fußballspieler
 George Robert Zug (* 1938), US-amerikanischer Herpetologe
 Marius Zug (* 2003), deutscher Automobilrennfahrer
 Simon Gottlieb Zug (1733–1807), ein Architekt und Gartengestalter

Züge ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Züge (1851–1902), deutscher Lehrer

ZUG steht als Abkürzung für:
 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, siehe Sozialhilfe (Schweiz)
 Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, historische Fachzeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte
 Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bei der  Umsetzung von Förderprogrammen und Projekten unterstützt

ZuG steht als Abkürzung für:
 Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen, kurz Zuteilungsgesetz

Siehe auch:
 Der Zug
 Geschlossener Zug
 Überzug
 Zoug
 Zuegg

Abkürzung